Les Mains libres peut faire référence à :

 Les Mains libres, un recueil de poèmes de Paul Éluard et Man Ray ;
 Les Mains libres, (), un film allemand réalisé par Hans Schweikart, sorti en 1939 ;
 Les Mains libres, un film français réalisé par Brigitte Sy, sorti le .